Alberto puede referirse a:

 Alberto, nombre propio de origen germano.

Personajes célebres

Santos o religiosos 
 Alberto de Gambron un monje del siglo VII.
 Alberto, antipapa (1101-1105)
 Alberto de Lodi un obispo que falleció en 1179.
 Alberto de Lovaina, obispo y mártir muerto en 1192).
 Alberto de Castro, canónigo fallecido en 1214).
 Alberto Magno, religioso dominico Alberto de Colonia así llamado, fallecido en 1280.
 Alberto de Mesina, fraile carmelita muerto en 1307.
 Alberto Hurtado, Sacerdote jesuita chileno fallecido en 1952.

Monarcas, príncipes o herederos 
 Alberto I de Habsburgo, archiduque de Austria y rey de Romanos (1298-1308).
 Alberto I de Sajonia-Coburgo-Gotha, rey de Bélgica (1875–1934).
 Alberto I de Mecklenburgo, rey de Suecia (1364-89).
 Alberto I Grimaldi, príncipe de Mónaco (1848–1922).
 Alberto I de Wittelsbach (1336-1404), Duque de Baviera, conde de Holanda, Henao y Zelanda (1388-1404). 
 Alberto I de Braunschweig-Grubenhagen, príncipe de Braunschweig-Grubenhagen-Salzderhelden, duque de Braunschweig-Grubenhagen (1361-83).
 Alberto I de Brunswick-Lüneburgo, II duque de Brunswick-Lüneburgo (1252-1279). 
 Alberto I de Mecklemburgo, duque de Mecklenburgo (1264-65). 
 Alberto I de Mecklenburgo-Stargard, duque de Mecklenburgo-Stargard (1396-87).
 Alberto I de Münsterberg, duque de Münsterberg (1498-1511).
 Alberto I de Galicia, duque de Foz (1997).
 Alberto I de Hohenzollern, XXVII Gran Maestre de la Orden Teutónica (1510-25) y I duque de Prusia (1525-68).
 Alberto I de Sajonia, duque de Sajonia, Angria y Westfalia (1212-60).
 Alberto I de Anhalt, conde de Anhalt-Zerbst (1293-1316).
 Alberto I de Namur, conde de Namur (998-1011). 
 Alberto I el Piadoso, conde de Vermandois (943-88).
 Alberto el Oso, duque de Sajonia (1138-1142) y I Margrave de Brandenburgo (1157-70).
 Alberto I el Orgulloso, margrave de Meissen (1190-95).
 Alberto I de Käfernburgo, arzobispo de Magdeburgo (1205-32).
 Alberto I de Löwen, cardenal obispo de Lüttich (1191-3).
 Alberto II de Baviera, duque (1368 - 21 de enero de 1397).
 Alberto II de Habsburgo, El rey de romanos y duque de Austria (1438–1439).
 Alberto de Sajonia-Coburgo-Gotha, esposo de la reina Victoria I del Reino Unido.
 Alberto II de Meissen rey llamado el Malvado o el Degenerado (? 1240, Erfurt 13-11-1314).
 Alberto II de Bélgica, rey de Bélgica (1934).
 Alberto II de Mónaco, príncipe de Mónaco (1958).

Geografía y climatología 
 Tormenta tropical Alberto.
 San Alberto, diversos lugares denominados así denominados.
 lago Alberto, un lago de África también llamado lago Mobutu-Sese-Seko.
 lago Alberto, un lago de Australia del Sur.

Artes 
 Alberto, obra de teatro del dramaturgo español José López Rubio.